Moorefield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Moorefield (Arkansas)
Moorefield (Nebraska)
Moorefield (West Virginia)